Olenius ist der Name von

 Adam Olenius, schwedischer Gitarrist und Sänger, Gründer von Shout Out Louds
 Karl Olanti, (Karl Olenius) (1893–1964)
 Elsa Olenius (1896–1984), schwedische Bibliothekarin und Theaterpädagogin
 Godefried Olenius (1650–1682), Tschechischer Mönch
 Merja Olenius (* 1964)
 Oiva Olenius (1890–1968), finnischer Militär
 Roope Olenius (* 1987), finnischer Schauspieler
 Tino Olenius (* 1996), Eiskunstläufer
 Valto Olenius (1920–1983), finnischer Stabhochspringer